Child kan som auktorsförkortning betyda:

 John Child
 Peter Child

Robotskapade auktorsförkortningar